Vaca Narvaja puede hacer referencia a:

Hugo Vaca Narvaja, político argentino.
Fernando Vaca Narvaja; exguerrillero argentino, líder de Montoneros, hijo del primero.
Patricia Vaca Narvaja; política argentina, embajadora (2010–2016) de su país en México, hija del primero.

Familia Vaca Narvaja